Union Pacific steht für: 

amerikanische Eisenbahngesellschaften:
 Union Pacific Railroad (1880 bis 1897 Union Pacific Railway)
 Union Pacific Corporation, Holdinggesellschaft der Union Pacific Railroad

 Union Pacific Railway, Eastern Division, früherer Name der Kansas Pacific Railway (1863 bis 1869)
 Union Pacific Railway, Southern Branch, früherer Name der Missouri-Kansas-Texas Railroad (1865 bis 1870)
 Union Pacific Railroad Central Branch, früherer Name der Atchison and Pike’s Peak Railroad (1867 bis 1880)

Sonstiges:
 Union Pacific, Ballett von Léonide Massine (1934)
 Union Pacific (Film), amerikanischer Film von Cecil B. DeMille (1939)
 Union Pacific (Fernsehserie), amerikanische Fernsehserie (1958 bis 1959)
 Union Pacific (Brettspiel), Gesellschaftsspiel